Klay Alexander Thompson (ur. 8 lutego 1990 w Los Angeles) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji rzucającego obrońcy, czterokrotny mistrz NBA, obecnie zawodnik Golden State Warriors. Jest synem byłego koszykarza NBA, Mychala Thompsona.

W drafcie NBA w 2011 roku został wybrany z 11 numerem przez Golden State Warriors.

23 stycznia 2015 ustanowił rekord kariery, zdobywając 52 punkty (16/25 z gry, 11/15 za trzy punkty). W samej trzeciej kwarcie zdobył 37 punktów, trafiając wszystkie 13 rzutów z gry, w tym 9 za trzy punkty, oraz dwa rzuty wolne i ustanowił tym samym rekord NBA pod względem zdobytych punktów w jednej kwarcie. 5 grudnia 2016 roku ustanowił nowy rekord kariery, zdobywając 60 punktów (21/33 z gry, 8/14 za trzy punkty). Zagrał tylko 29 minut i został graczem z największym dorobkiem punktowym w 30 lub mniej minut. Dołączył do wąskiego grona graczy Golden State, którzy zdobyli co najmniej 60 punktów w jednym meczu, są to: Wilt Chamberlain, Joe Fulks oraz Rick Barry. Jako ostatni dokonał tego Rick Barry, który zdobył 64 punkty 26 marca 1974 roku.

W 2016 wyrównał rekord play-off NBA, należący do Stephena Curry w liczbie celnych rzutów za 3 punkty (98), podczas jednej fazy rozgrywek posezonowych.

29 października 2018, w meczu z Chicago Bulls, ustanowił rekord NBA pod względem celnych rzutów trzypunktowych w jednym meczu, trafiając ich 14 (na 24 próby).

Życie prywatne 
Thompson jest synem byłego koszykarza Los Angeles Lakers, Mychala Thompsona. Jego starszy brat, Mychel, grał w koszykówkę na Uniwersytecie Pepperdine, a jego młodszy brat, Trayce, gra w drużynie MLB - Los Angeles Dodgers.

Osiągnięcia 
Stan na 17 czerwca 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Most Outstanding Player (MOP=MVP) turnieju Great Alaska Shootout (2010)
 Zaliczony do:
 I składu:
 Pac-12 (2010, 2011)
 turnieju:
 Pac-12 (2011)
 Diamond Head Classic (2011)
 Legends Classic (2009)
 debiutantów Pac-12 (2009)

 NBA
  Mistrz NBA (2015, 2017, 2018, 2022)
 Wicemistrz NBA (2016, 2019)
 Zaliczony do:
 I składu debiutantów NBA (2012)
 II składu defensywnego (2019)
 III składu NBA (2015)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2015–2019)
 Rising Stars Challenge (2013)
 Zwycięzca konkursu rzutów za 3 punkty (2016)
 Uczestnik konkursu rzutów za 3 punkty (2015–2018)
 Zawodnik tygodnia konferencji zachodniej (3.11.2014, 12.01.2015, 26.01.2015, 28.03.2016)
 Lider play-off w liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2016)

 Reprezentacja
  Mistrz:
 olimpijski (2016)
 świata (2014)
 świata U–19 (2009)

Statystyki w NBA 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2018/19

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Golden State Warriors
Koszykarze Washington State Cougars
NBA All-Stars
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Los Angeles
Amerykańscy medaliści olimpijscy